Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Western & Southern Open 2013 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo sedm tenistů. Obhájcem titulu byl pátý hráč světa a pátý nasazený Švýcar Roger Federer, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Rafael Nadal.

Singlovou soutěž vyhrál čtvrtý nasazený Španěl Rafael Nadal, když ve finále porazil Američana Johna Isnera poté, co zvládl zkrácené hry obou setů 7–6(10–8) a 7–6(7–3). Připsal si tak 1000 bodů, které jej posunuly na 2. místo do žebříčku ATP a obdržel také prémii 583 800 dolarů. Nadal tak vyhrál devátý turnaj v probíhající sezóně, padesátý devátý kariérní ve dvouhře a v sérii Masters 1000 zvýšil dvacátým šestým titulem náskok v absolutním pořadí.
 
Roger Federer se po ztrátě bodů způsobené neobhajobou propadl na sedmé místo světové klasifikace, nejhorší umístění od 28. října 2002, kdy figuroval naposledy na 8. místě.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Novak Djoković (čtvrtfinále)
  Andy Murray (čtvrtfinále)
  David Ferrer (3. kolo)
  Rafael Nadal (vítěz)
  Roger Federer (čtvrtfinále)
  Tomáš Berdych (semifinále)
  Juan Martín del Potro (semifinále)
  Richard Gasquet (2. kolo)
  Stanislas Wawrinka (2. kolo)
  Kei Nišikori (1. kolo)
  Tommy Haas (3. kolo)
  Milos Raonic (3. kolo)
  Nicolás Almagro (1. kolo)
  Fabio Fognini (1. kolo)
  Gilles Simon (1. kolo, skreč)
  Jerzy Janowicz (1. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= P Kohlschreiber
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=PR
| RD1-team04= M Fish
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= M Granollers
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= L Rosol
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=0

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= K Anderson
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=11
| RD1-team08= T Haas
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=13
| RD1-team09= N Almagro
| RD1-score09-1=63
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= G Dimitrov
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= B Baker
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= D Istomin
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= P Andujar
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= B Becker
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= R Federer
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=79
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= P Kohlschreiber
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=67
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Granollers
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=11
| RD2-team04= T Haas
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= G Dimitrov
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= B Baker
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= B Becker
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= R Nadal
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= R Federer
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=11
| RD3-team02= T Haas
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= G Dimitrov
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= R Nadal
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= R Federer
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=3
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= R Nadal
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=6
}}

 4. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráčů 
  Ivan Dodig (1. kolo, skreč)
  Bernard Tomic (1. kolo)
  Dmitrij Tursunov (kvalifikován)
  Pablo Andújar (kvalifikován)
  Lu Jan-sun (1. kolo)
  Grega Žemlja (2. kolo)
  Adrian Mannarino (kvalifikován)
  Łukasz Kubot ''(1. kolo)
  Édouard Roger-Vasselin (kvalifikován)
  Albert Ramos (1. kolo)
  Nicolas Mahut (1. kolo)
  Alex Bogomolov (1. kolo)
  '''David Goffin (kvalifikován)
  Ivo Karlović (2. kolo)

Kvalifikanti 
  Benjamin Becker
  David Goffin
  Dmitrij Tursunov
  Pablo Andújar
  Mackenzie McDonald
  Édouard Roger-Vasselin
 ''' Adrian Mannarino

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Western & Southern Open 2013